Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Onslow :
 le , un destroyer de classe Admiralty M qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 le HMS Onslow, un destroyer lancé en , mais son nom fut échangé avec un destroyer de classe O en construction en  qui fut commandé sous le nom de HMS Pakenham.
 le , un destroyer de classe O qui participe à la Seconde Guerre mondiale avant d'être revendu au Pakistan ;

La Royal Australian Navy opérait le , un sous-marin de la classe Oberon, qui est conservé comme navire-musée à Sydney, en Australie.

Onslow